Chess.com Blitz Battle Championship 2016 — шаховий інтернет-турнір організований популярним шаховим сайтом Chess.com. Участь у ньому взяли одні з найсильніших гросмейстерів світу та найсильніші бліц-шахісти світу, серед яких: чемпіон світу Магнус Карлсен, Олександр Грищук, Хікару Накамура, Фабіано Каруана та багато інших.

Змагання мали найбільший грошовий приз серед всіх інтернет-турнірів в історії шахів ($40,000).

Переможцем став чинний чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен.

Учасники фінальної частини 
Список учасників фінальної частини (вказано рейтинг з бліцу):
  Магнус Карлсен — 2890
  Хікару Накамура — 2884
  Максим Ваш'є-Лаграв — 2871
  Олександр Грищук — 2851 (діючий чемпіон світу з бліцу)
  Левон Аронян — 2788
  Фабіано Каруана — 2665
  Пентала Харікрішна — 2661

Турнірна таблиця

Примітки